Höcking ist der Name folgender Orte:

 Höcking (Landau an der Isar), Gemarkung und ehemalige Gemeinde im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Höcking (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Höcking (Gemeinde Rainbach), Ortschaft der Gemeinde Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hocking